Mandibula of onderkaak
 Bovenkaakbeen of Maxilla